Флоридский пещерный медведь, флоридский короткомордый медведь, флоридский очковый медведь () — вымерший, в доисторическую или на грани исторической эпохи, вид животных из семейства медвежьих.

Обитал на американском континенте в плейстоцене, в основном в пещерах. Костные останки обнаружены впервые в штате Флорида, США, что и дало название ископаемому виду. Состоит в близком родстве с очковым медведем и короткомордыми медведями рода Arctodus, вместе с которыми объединяется в подсемейство Tremarctinae. Анатомически был достаточно схож с современным андским медведем.

Ссылки 
 
 Изображение флоридского пещерного медведя
 The bear and cavebear in fact, myth and legend

Вымершие медвежьи
Млекопитающие плиоцена
Млекопитающие плейстоцена
Фоссилии, описанные в 1928 году
Ископаемая фауна Северной Америки